Viking Field kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Viking Gas Field, gasfält,

USA 

 Viking Field (park i USA, Nebraska), Washington County, 
 Viking Field (park i USA, Kalifornien), Contra Costa County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar